Бусе́нс (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Казер. Округ коммуны — Мюре.

Код INSEE коммуны — 31084.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 65 км к юго-западу от Тулузы.

По территории коммуны протекает река Гаронна и проходит .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1088 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 701 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 537 были экономически активными, 164 — неактивными (показатель активности — 76,6 %, в 1999 году было 71,8 %). Из 537 активных жителей работали 464 человека (239 мужчин и 225 женщин), безработных было 73 (37 мужчин и 36 женщин). Среди 164 неактивных 45 человек были учениками или студентами, 68 — пенсионерами, 51 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна